Kurt Berndt ist der Name folgender Personen:

* Kurt Berndt (Architekt) (1863–1925), deutscher Architekt 
 Kurt Berndt (Schauspieler), deutscher Schauspieler
 Kurt Berndt (Fußballspieler) (1928–2020), deutscher Fußballspieler und -trainer